Ženská dvouhra ASB Classic 2018 probíhala v úvodní týden roku 2018. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Lauren Davisová, kterou v úvodním kole vyřadila krajanka Sachia Vickeryová.

Dánská světová trojka Caroline Wozniacká do turnaje vstoupila jako pretendentka na post světové jedničky. K návratu do čela klasifikace by získala příležitost až titulem a současně nezískáním trofeje Halepové na paralelně probíhajícím Shenzhen Open.

Vítězkou se stala druhá nasazená Němka Julia Görgesová, jež ve finále zdolala dánskou turnajovou jedničku a světovou trojku Caroline Wozniackou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6, čímž navázala na výhru proti stejné soupeřce z roku 2017. Aktivní poměr vzájemných utkání s Dánkou navýšila na 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Görgesová potvrdila formu z konce sezóny a vyhrála třetí turnaj v řadě při navýšení neporazitelnosti na 14 zápasů. Bodový zisk ji v následném vydání žebříčku WTA poprvé posunul na 12. místo. Také Wozniacká se po turnaji posunula výše, když se stala světovou dvojkou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic 2018